Mengis steht für:
 Mengis, eine Schweizer Familie, deren Mitglieder das Amt eines Scharfrichters ausübten

Mengis ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Mengis (1927–2014), Schweizer Verleger
 Manuel Mengis (* 1972), Schweizer Jazzmusiker
 Philipp Mengis (1932–2013), Schweizer Verleger